Dansen op de vulkaan (film), een Nederlandse film uit 2014
 Dansen op de vulkaan (nummer), een single uit 1987 van de Nederlandse band De Dijk
 Dansen op een vulkaan, de informele titel van het lied "De Laatste Dans" uit de musical Foxtrot uit 1977 van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink